ВВС — аббревиатура, обычно расшифровывается как военно-воздушные силы.

Может встречаться в именах собственных, происхождение которых прямо или косвенно связано с военно-воздушными силами, например:
 ВВС — платформа Северо-Кавказской железной дороги.
 ВВС — советский футбольный клуб (1944—1953).
 ВВС — советский хоккейный клуб (1946—1953).
  — болгарский футбольный клуб (1949—1956).
 ВВС — украинский футбольный клуб из Краматорска, участник первенства второй лиги 1998/99.
 ВВС — Восточная водопроводная станция.

См. также 
 
 
  (латиница)